Velika nagrada Japonske 2001 je bila sedemnajsta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2001. Odvijala se je 14. oktobra 2001.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:32,484
|
|-
! 2
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 1:33,184
| +0,700
|-
! 3
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 1:33,297
| +0,813
|-
! 4
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:33,323
| +0,839
|-
! 5
| 3
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:33,662
| +1,178
|-
! 6
| 7
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Renault
| 1:33,830
| +1,346
|-
! 7
| 4
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:33,916
| +1,432
|-
! 8
| 11
|  Jarno Trulli
| Jordan-Honda
| 1:34,002
| +1,518
|-
! 9
| 8
|  Jenson Button
| Benetton-Renault
| 1:34,375
| +1,891
|-
! 10
| 16
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 1:34,386
| +1,902
|-
! 11
| 12
|  Jean Alesi
| Jordan-Honda
| 1:34,420
| +1,934
|-
! 12
| 17
|  Kimi Raikkonen
| Sauber-Petronas
| 1:34,581
| +2,097
|-
! 13
| 18
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Ford
| 1:34,851
| +2,367
|-
! 14
| 10
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 1:35,109 
| +2,625
|-
! 15
| 22
|  Heinz-Harald Frentzen
| Prost-Acer
| 1:35,132
| +2,648
|-
! 16
| 19
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar-Ford
| 1:35,639
| +3,155
|-
! 17
| 9
|  Olivier Panis 
| BAR-Honda
| 1:35,766
| +3,282
|-
! 18
| 21
|  Fernando Alonso
| Minardi-European
| 1:36,410
| +3,926
|-
! 19
| 23
|  Tomas Enge 
| Prost-Acer
| 1:36,446
| +3,962
|-
! 20
| 15
|  Enrique Bernoldi
| Arrows-Asiatech
| 1:36,885
| +4,401
|-
! 21
| 14
|  Jos Verstappen
| Arrows-Asiatech
| 1:36,973
| +4,489
|-
! 22
| 20
|  Alex Yoong 
| Minardi-European 
| 1:38,246
| +5,762
|}

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 53
| 1:27:33,298
| 1
| 10
|-
! 2
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 53
| + 3,154 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 4
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 53
| + 23,262 s
| 7
| 4
|-
! 4
| 3
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 53
| + 35,539 s
| 5
| 3
|-
! 5
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 53
| + 36,544 s
| 4
| 2
|-
! 6
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 53
| + 37,122 s
| 3
| 1
|-
! 7
| 8
|  Jenson Button
| Benetton-Renault
| 53
| + 1:37,102
| 9
|  
|-
! 8
| 11
|  Jarno Trulli
| Jordan-Honda
| 52
| +1 krog
| 8
|  
|-
! 9
| 16
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 52
| +1 krog
| 10
|  
|-
! 10
| 10
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 52
| +1 krog
| 14
|  
|-
! 11
| 21
|  Fernando Alonso
| Minardi-European
| 52
| +1 krog
| 18
|  
|-
! 12
| 22
|  Heinz-Harald Frentzen
| Prost-Acer
| 52
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 13
| 9
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 51
| +2 kroga
| 17
|  
|-
! 14
| 15
|  Enrique Bernoldi
| Arrows-Asiatech
| 51
| +2 kroga
| 20
|  
|-
! 15
| 14
|  Jos Verstappen
| Arrows-Asiatech
| 51
| +2 kroga
| 21
|  
|-
! 16
| 20
|  Alex Yoong
| Minardi-European
| 50
| +3 krogi
| 22
|  
|-
! 17
| 7
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Renault
| 47
| Menjalnik
| 6
|  
|-
! Ods
| 19
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar-Cosworth
| 45
| Puščanje olja
| 16
|  
|-
! Ods
| 23
|  Tomáš Enge
| Prost-Acer
| 42
| Zavore
| 19
|  
|-
! Ods
| 18
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Cosworth
| 24
| Dovod goriva
| 13
|  
|-
! Ods
| 17
|  Kimi Räikkönen
| Sauber-Petronas
| 5
| Trčenje
| 12
|  
|-
! Ods
| 12
|  Jean Alesi
| Jordan-Honda
| 5
| Trčenje
| 11
|  
|}

Formula 1 sezona 2001
2001